Grabniki (ukr. Грабник) – wieś na Ukrainie w rejonie pustomyckim obwodu lwowskiego.

Linki zewnętrzne 
 Грабник (Grabniki) na stronie Rady Najwyższej Ukrainy

Wsie w obwodzie lwowskim
Rejon pustomycki